Cumbum kan syfta på följande platser:

Indien 

 Cumbum (ort i Indien, Tamil Nadu), Theni, 
 Cumbum (ort i Indien, Andhra Pradesh), Prakasam, 

Robotskapade Indienförgreningar